Sélitba (Rtísxevo), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Sélitba (Khvalinsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia